Walker kan som auktorsförkortning betyda:

 Edmund Murton Walker
 Alick Donald Walker
 Annette K. Walker
 Alfred Osten Walker
 Bryant Walker (1856–1936)
 Christopher Walker
 Cyril Alexander Walker
 Charles F. Walker
 Francis Walker (1809–1874)
 F. Joy Walker
 Warren F. Walker
 John Walker

Robotskapade auktorsförkortningar